Carlos Felipe María Luis de Orleans, Duque de Anjou y Duque consorte de Cadaval (en francés: Charles Philippe Marie Louis d'Orléans), nació en París el 3 de marzo de 1973. Es un príncipe francés, miembro de la Casa de Orleans.

Familia 

Carlos Felipe de Orleans es el hijo mayor del príncipe Miguel de Orleans (1941), conde de Évreux, y de su exesposa, la aristócrata francesa Beatriz Pasquier de Franclieu (1941), más conocida en España como Beatriz de Orleans. 

En línea paterna, Carlos Felipe es el nieto de Enrique, conde de París, y durante mucho tiempo pretendiente orleanista a la sucesión real en Francia. Por lo tanto, Carlos-Felipe también es un sobrino del actual conde de París y pretendiente orleanista a la corona francesa, Enrique, conde de París, duque de Francia.

El 21 de junio de 2008 Carlos Felipe se casó con doña Diana Mariana Vitória Álvares Pereira de Melo, XI duquesa de Cadaval y prima lejana del duque de Braganza, en la Catedral de Évora.

El matrimonio fue padre de su primera hija, Isabelle de Orleans, el 22 de febrero de 2012 en Lisboa.

La pequeña fue bautizada en el Palacio de los Duques de Cadaval en Évora el 21 de octubre del mismo año, siendo su padrino el príncipe de Asturias. La madrina fue la princesa Dorotea de Löwenstein.

Biografía 

El 8 de diciembre de 2004, Carlos Felipe recibió de su tío, Enrique de Orleans, conde de París y duque de Francia, el título de duque de Anjou. Se trata de un título controvertido ya que el título de « duque de Anjou » tradicionalmente pertenece al jefe de la Casa de Borbón y que don Luis Alfonso de Borbón ostenta el título desde la muerte de su padre, en 1989. Sin embargo, parece que, antes de conferirle el título de duque de Anjou a Carlos Felipe de Orleans, su tío informó al rey don Juan Carlos I de España, primo de don Luis Alfonso, y le pidió el permiso. A pesar de todo, los legitimistas franceses no reconocen dicho título.
  
En 2006 participó en el programa de televisión «Je suis une célébrité, sortez-moi de là !». No obstante, Carlos Felipe fue eliminado del juego justo antes del final y la asociación que representaba no recibió el premio que podía esperar.

El 9 de noviembre de 2006, Carlos Felipe y tres personas más fueron detenidas brevemente por denuncias calumniosas y usurpación de identidades. Sin embargo, el príncipe de Orleans fue liberado el día siguiente y pudo asistir a un evento de la Soberana Orden Militar de Malta.

En el año 2012, se presenta a las elecciones francesas como candidato de la 5ª circunscripción correspondiente a los siguientes países: España, Portugal, Andorra y Mónaco. Carlos Felipe proviene profesionalmente el mundo empresarial y de las organizaciones no gubernamentales.

Ancestros

Enlaces externos 

 Web de Carlos Felipe

Referencias 

Dinastía de Orleans
Personas de París
Duques de Anjou
Grandes maestres de la Orden de San Lázaro de Jerusalén